Il termine Legs (che in lingua inglese significa gambe) può riferirsi a diverse voci.

Fumetti 
Legs Weaver – personaggio dei fumetti Sergio Bonelli Editore
Legs – personaggio dei fumetti DC Comics

Musica 
Legs – singolo degli ZZ Top del 1984, dall'album Eliminator

Romanzi 
Il grande gangster (Legs) – romanzo di William Kennedy del 1975